Gunung Singgah Mata kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Singgah Mata (berg i Indonesien, lat 4,31, long 96,92), Aceh, 
 Gunung Singgah Mata (berg i Indonesien, lat 4,83, long 96,05), Aceh, 
 Gunung Singgah Mata (berg i Indonesien, lat 4,83, long 96,97), Aceh, 
 Gunung Singgah Mata (berg i Indonesien, lat 5,09, long 96,33), Aceh, 
 Gunung Singgah Mata (berg i Indonesien, lat 5,06, long 96,39), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar